Asociación económica o grupo económico puede referirse a:

 Un tratado comercial o de colaboración económica entre dos o más países.
 Varios tipos de organización internacional:
 Área de libre comercio
 Unión aduanera
 Mercado común

 vinculación entre personas para asociación en participación que se caracteriza por ser una asociación por contrato en el cual una persona se une con otra que coopere con los bienes o servicios a cambio de obtener ganancias o pérdidas de la actividad.

 Varios tipos de vinculación entre personas jurídicas o empresas:

Grupo de empresas (concentración empresarial), conglomerado empresarial 
Holding
Trust
Cártel
Consorcio
Consorcio de bienes tangibles
Cadena de franquicias
Cuenta conjunta

 Varios tipos de vinculación entre personas físicas:
Los distintos tipos de sociedad mercantil:
Sociedad limitada
Sociedad comanditaria
Sociedad cooperativa
Sociedad anónima
Cooperativa
Los distintos regímenes económicos del matrimonio (régimen matrimonial):
Separación de bienes
Gananciales

 Varios tipos de vinculación entre personas físicas o jurídicas indistintamente:
Los distintos tipos de contrato
contrato mercantil
contrato laboral

 Varios tipos de vinculación entre clases sociales (en el vocabulario propio del materialismo histórico, las distintas relaciones sociales de producción de cada modo de producción):
En el modo de producción esclavista, la existente entre esclavos y propietarios esclavistas (basada en la condición jurídica de propiedad de uno frente al otro).
En el modo de producción feudal, la existente entre siervos y señores feudales (cuya parte económica -la extracción del excedente-, está basada en una coerción extraeconómica).
En el modo de producción capitalista, la existente entre proletarios y capitalistas (fundamentalmente económica, basada en la extracción de la plusvalía, pero garantizada por instituciones como la propiedad privada y el mercado).

Asociaciones